Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2015 () проходил с 28 февраля по 8 марта 2015 в городе Таллин (Эстония) на арене Tondiraba Ice Rink одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (18-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

В женском турнире чемпионами стала (10-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2010) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды 

(источники:Teams (men) | World Junior Curling Championships 2015 | WCF )

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Плей-офф

Итоговая классификация 

  На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Женщины

Команды 

(источники:Teams (women) | World Junior Curling Championships 2015 | WCF )

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  Проходят в тай-брейк за 6-е место.
  На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Тай-брейки 
За 4-е место

За 7-е место

Плей-офф

Итоговая классификация 

  На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «B».

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF
 Видео:
 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Эстонии в 2015 году
Международные соревнования по кёрлингу в Эстонии
Февраль 2015 года
Март 2015 года
Кёрлинг
Чемпионаты мира в Эстонии
Международные спортивные соревнования в Таллине